

Geografia 
 Golaš – paese istriano nel comune di Valle, in Croazia

Persone 
 Arkadiusz Gołaś – pallavolista polacco
 Michał Gołaś – ciclista su strada polacco
 Víctor Golas – calciatore brasiliano
 Zygfryd Golaś – minatore e politico polacco